El término carcaj puede referirse a:

 Carcaj, funda para guardar las flechas, abierta por arriba pero a veces con tapa, que los arqueros usaban colgada a la espalda.
 Carcaj (procesión), basamento para las cruces en procesión.
 Carcaj (arma), funda para el rifle.